Аззиен Боммерс (, 16 ноября 1912, Зютфен, Нидерланды — Май 1988, Гётеборг) — немецкий археолог и геолог, руководящий сотрудник Аненербе.

Биография 
По национальности фриз, впоследствии, уже работая в Германии, стал писаться «Боммерс» вместо «Бёммерс». Изучал геологию и палеонтологию в Амстердаме, кандидатскую диссертацию на тему «Строение и структура панциря и сифона у пермских аммоноидов» защитил в 1936 году в Вене. Работал доцентом в Институте биологии и археологии университета Грёнингена.

Возглавляя учебно-исследовательский отдел первобытной истории Аненербе, совершил ряд исследовательских экспедиции (к их числу относятся раскопки в 1937—1938 годах в Баварии и в июле 1939 году в Никольсбурге (Австрия), призванных, прежде всего, подготовить научное обоснование нацистской расовой теории. Так, из найденных материальных свидетельств жизнедеятельности кроманьонцев на территории Германии, Боммерс сделал вывод о главенстве Германии как родине «нордического» человека. Для пропаганды данной идеи были организованы выставки во Франции и Бельгии. Раскопки проходили под личным наблюдением Генриха Гиммлера.

В 1939, 1941 и 1943 годах совместно с чешским учёным Карелом Абсолоном производил по линии Аненербе раскопки в Дольни Вестонице (стоянка времён позднего палеолита в Южной Моравии).

После оккупацией Германией Нидерландов в ходе Второй мировой войны находился при СС в качестве советника.

После войны был осуждён трибуналом в Нюрнберге, где отказался от некоторых своих выводов, сделанных в годы работы в Аненербе.

В 1960-х годах участвовал в изготовлении фальшивых наскальных надписей во Фризии.

Примечания

Сочинения 
 Die Ausgrabungen in den Höhlen von Mauern. In: Forschungen und Fort- schritte, 15. Jg. Nr. 14 v. 10. Mai 1939, S. 183—185.
 Die Aurignacgruppe. Berlin-Dahlem : Ahnenerbe-Stiftung Verl., 1942.

Литература 
 Marc Groenen. Pour une histoire de la préhistoire: le Paléolithique. Grenoble, Jérôme Millon, 1994.
 Karel Valoch. Le paléolithique en Tchéquie et en Slovaquie, № 3 (1996).
 ‘Historie «ukradeneho» naleziste. Assien Bohmers a vykopavky SS-Ahnenerbe v Dolnich Vestonicich', in: RegioM, sbornik Regionalniho Muzea v Mikolove (2009). S. 129—146.
 Michael Kater. Das «Ahnenerbe» der SS, 1935—1945: ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches. München, 2006.
Arnold Carmiggelt, ‘Geheimzinnigheid is zijn fort’. Assien Bohmers 1912-1988. Biografie. Eburon, Utrecht, 2019, ISBN  978-94-6301-239-3.

Свидетели на Нюрнбергских процессах
Археологи Германии
Геологи Германии
Палеонтологи Германии